Quartetto n. 10 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 10 di Franz Schubert